Het Engelse woord voor gammastraling
Gamma ray, meeteenheid voor de mate van radioactiviteit van een mineraal of gesteente
Gamma Ray (band), een metalband